Фра Беато Андже́лико (Анжелико, , букв. «брат Блаженный Ангельский», собственное имя Гвидо ди Пьетро, , имя в постриге Джованни да Фьезоле; 1400—1455) — святой Католической церкви, итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах. Причислен к лику блаженных Католической церковью в 1983 году (по другим источникам — 3 октября 1982 г.). В 1984 г. канонизирован. Память 18 февраля.

Имя 
Именем Анджелико художник обязан основоположнику современного искусствознания Джорджо Вазари, который в одном из своих знаменитых «Жизнеописаний», опубликованном в 1550 г., обрисовал, опираясь на ряд источников, светлый и возвышенный образ живописца, отмечая, что тот был «столь смиренен и кроток в своих поступках и рассуждениях, столь легок и благочестив в живописи, что писанные им святые имеют больше, чем у кого-либо другого, подобие блаженных». Потому биограф и назвал его «Ангельским» (); благодаря ему Джованни да Фьезоле стал известен под именем Фра (брат, монах) Анджелико. Очень рано его стали называть Беато Анджелико, то есть Блаженным Анджелико, но Ватикан причислил его к лику блаженных только в 1983 году, более чем через 500 лет после смерти. Обряд беатификации совершил Иоанн Павел II; тем самым получило официальное признание давно уже ставшее привычным наименование «блаженный Фра Анджелико». В 1984 г. Беато Анджелико был канонизирован и стал считаться небесным покровителем художников.

Биография и творчество 
Родился в 1400 году в Виккьо в долине Муджелло близ Флоренции. Поступил в доминиканский монастырь во Фьезоле в 1418 году.

Учитель неизвестен. Начинал деятельность с иллюстраций к религиозным книгам. Работа с крупными формами началась с росписи алтарей в 1428—1433 годах в монастыре Сан-Марко (Флоренция), когда несколько монахов из Фьезоле переехали во Флоренцию, чтобы расписывать отстроенный Микелоццо монастырь. В 1445 году Анджелико вызвал в Рим папа Евгений IV расписывать фресками ныне несуществующую церковь Крещения в Ватикане.

В 1447 году со своим учеником Беноццо Гоццоли создавал фрески в соборе Успения Богородицы в Орвието, а в 1447—1450 годах — украшал ими стены капеллы Никколина во дворце пап в Ватикане. Другим его учеником был Антониаццо Романо — важная фигура итальянской живописи XV века.

Фра Анджелико вернулся во Флоренцию в 1449 году. В 1450 году он стал настоятелем монастыря Сан-Доменико во Фьезоле.

В 1452 году художник снова едет в Рим — по вызову нового папы Николая V.

Фра Беато Анджелико умер в 1455 году в Риме. Похоронен в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где его могила существует до нынешнего времени. На его саркофаге можно прочесть: «Здесь покоится достопочтенный художник Фра Джованни из Ордена проповедников. Пусть хвалою мне будет не то, что казался я вторым Апеллесом, но что все, чем владею, отдал Тебе, о Христос. Иные творения живы на земле, другие на небе. Город Флоренция, Этрурии цвет, дал мне, Джованни, рожденье». Латинский текст эпитафии на его могиле предположительно составлен папой Николаем V.

Для творчества Фра Анджелико характерны простота цветовых решений, граничащая с наивностью, мягкий лиризм, свойственный многим мастерам кватроченто, широкое использование золота.

Память 
Николай Гумилёв посвятил художнику стихотворение «Фра Беато Анджелико» (1912).

Память блаженного Фра Анджелико празднуется 18 февраля.

Произведения 

 Благовещение (Фра Анжелико):
 Благовещение (1430—1432. Дерево, темпера, 194х194. Прадо)
 Благовещение (Сан-Марко, Фра Анджелико)
 «Мадонна с младенцем, святыми Домиником и Фомой Аквинским» (1430. Фреска. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
 «Мадонна с Младенцем и четырьмя ангелами» (около 1420. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
 «Алтарь Сан-Марко» (1443. Национальный музей Сан-Марко)

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 Фра Беато Анджелико на artcyclopedia.com
 
 «Коронование Богоматери» Беато Анджелико (галерея Уффици) на Google Art Project
 

Художники итальянского Возрождения
Художники-монументалисты Италии XV века
Католические блаженные
Художники-монахи
Доминиканцы Италии
Художники Флоренции
Похороненные в Санта-Мария-сопра-Минерва